Крестильный храм святой равноапостольной княгини Ольги и мученицы княжны Анастасии — православный храм в Старом Осколе, Белгородской области.

История 
В 2007 году началось строительство деревянного храма во имя святой равноапостольной княгини Ольги и мученицы княжны Анастасии. 25 июня 2007 года, в день памяти священномученика Онуфрия, епископа Старооскольского, был освящён закладной камень. 27 ноября 2007 года освящён первый венец. 7 мая 2008 года на храм были водружены резные купола и кресты. 16 мая 2008 года установлен последний купол на звонницу.

Храм возведён из лиственницы, купола с крестами выпилены из осины. Иконостас и жертвенник изготовлены из дуба. Древесина — из архангельских лесов.

15 июля 2008 года настоятель Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Алексей Зорин освятил 7 колоколов. 16 августа 2008 года состоялось освящение храма. Его совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении благочинных 1 и 2 Старооскольских округов — протоиерея Алексия Зорина и протоиерея Алексия Бабанина.

30 июля 2009 года в Старооскольском округе состоялось выездное заседание правительства Белгородской области, в ходе которого губернатор региона Е. С. Савченко посетил новый храм.

24 июля 2009 года прошёл первый престольный праздник деревянного храма.

Примечания

Ссылки 
Старый Оскол
Храмы Старого Оскола
Здания и сооружения, заложенные в 2007 году
Храмы, построенные в 2008 году в России
2000-е годы в Белгородской области
2008 год в Белгородской области